1. ŽNL Virovitičko-podravska u sezoni 2016./17. predstavlja prvi rang županijske lige u Virovitičko-podravskoj županiji, te ligu petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.  Sudjelovalo je 14 klubova, a ligu je osvojilo Suhopolje.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 13. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (14. – 26. kolo)  
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

Ažurirano 16. srpnja 2017. godine

Poveznice 
 Službene stranice ŽNS Virovitičko-podravske županije
 znsvpz.hr, 1. ŽNL Virovitičko-podravska
 MŽNL Bjelovar – Koprivnica – Virovitica 2016./17.
 1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 2016./17.

Izvori 
 znsvpz.hr, 1. ŽNL Virovitičko-podravska, pristupljeno 16. srpnja 2017.
 znsvpz.hr, 1. ŽNL Virovitičko-podravska - bilteni, pristupljeno 16. srpnja 2017. 
 znsvpz.hr, Bilten I. ŽNL, sezona 2016/2017, 26. kolo, pristupljeno 16. srpnja 2017.
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 5. rang - 1. ŽNL
 

2016-17
Virovitičko-podravska-1